Il doppio del torneo di tennis Jameson Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Julian Knowle che hanno battuto in finale Jason Marshall e Huntley Montgomery 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Julian Knowle (Campioni)
 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (finale)

 Leonardo Azzaro /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Tomas Tenconi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2004